Marianowicz ist der Familienname folgender Personen:

 Antoni Marianowicz (1923–2003), polnischer Diplomat, Journalist und Schriftsteller
 Martin Marianowicz (* 1955), deutscher Orthopäde, Medizinunternehmer und Buchautor